Konjikovići je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo 
Do rata su Konjikovići cijelim dijelom bili u općini Tuzla.

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli